Бен Фостър може да се отнася за:
 Бен Фостър (р. 1980), американски актьор;
 Бен Фостър (р. 1983), английски вратар;
 Бен Фостър (р. 1984), американски режисьор.
 Бен Фостър, британски композитор.